Le billet de 20 dinars koweïtiens est le billet de banque de plus haute valeur actuellement en circulation au Koweït. Au 9 mai 2020, le change de 20 dinars koweïtiens correspond à 60 euros environ.

Notes et références 

Billet de banque